Га́вриш — українське прізвище.

 Гавриш Віталій Володимирович (* 1986) — український футболіст.
 Гавриш Володимир Григорович (* 1938) — український інженер, винахідник-раціоналізатор. Заслужений раціоналізатор України (2006).
 Гавриш Володимир Костянтинович (1925—2004) — український геолог, член-кореспондент НАН України.
 Гавриш Володимир Степанович (* 1954) — заслужений працівник освіти України,
 Гавриш Іван Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Гавриш Іван Степанович (1901—1985) — український бандурист.
 Гавриш Іван Хомич — Герой Радянського Союзу.
 Гавриш Олег Анатолійович — декан факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заслужений працівник освіти України.
 Гавриш Олег Олегович (* 1978) — український журналіст, медіаменеджер.
 Гавриш Олександр Васильович (* 1956) — український громадський діяч, міський голова м. Скадовська.
 Гавриш Ольга-Галина Іванівна (* 1950) — українська оперна та концертна співачка, Заслужена артистка України.
 Гавриш Остап Іванович (* 1951) — український композитор, автор понад тисячі музичних творів, відомих пісень, Народний артист України.
 Гавриш Павло Іванович (1917—1968) — Герой Радянського Союзу.
 Гавриш Павло (1893—1965) — український поет, редактор журналу «Молода Україна».
 Гавриш Ростислав Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гавриш Станіслав Михайлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гавриш Степан () (1920—2008) — український громадський діяч у США.
 Гавриш Степан Богданович (* 1952) — український політик.

Примітки 

Українські прізвища